23rd Street, qui signifie « 23e rue » en anglais, peut faire référence à :
 le nom de plusieurs voies publiques aux États-Unis, dont :
 la 23e rue de l'île de Manhattan, à New York ;
 la  de la ville de Richmond, en Californie ;
 23rd Street de la ville de Portland, en Oregon ;
 plusieurs stations du métro de New York, dont :
 , station de la ligne Eighth Avenue, située au croisement de la 23e rue et de la Huitième Avenue ;
 , station de la ligne Broadway–Seventh Avenue, située au croisement de la 23e rue et de la Septième Avenue ;
 , station de la ligne Sixth Avenue, située au croisement de la 23e rue et de la Sixième Avenue ;
 , station de la ligne Broadway, située au croisement de la 23e rue et de Broadway ;
 23rd Street, station de l'IRT Lexington Avenue Line, située au croisement de la 23e rue et de Park Avenue ;
 Court Square – 23rd Street, station de la ligne Queens Boulevard, située au croisement de la 23e rue de Queens et de 44th Drive.